Reno Bighorns (1978-1979) – squadra di pallacanestro della Western Basketball Association
 Reno Bighorns (1982-1983) – squadra di pallacanestro della Continental Basketball Association
 Reno Bighorns (2008-2018) – squadra di pallacanestro della NBA Development League